Roskilde Amt kan henvise til:

 Roskilde Amt – amt fra 1970 til 2006
 Roskilde Amt (1662-1793) – dansk amt fra 1662 til 1793
 Roskilde Amt (før 1808) – dansk amt fra 1793 til 1808
 Roskilde Amtskreds - del af Københavns Amt fra 1842 til 1970